«Кунг-фу Йога», вышедший в российский прокат под названием «Доспехи бога: В поисках сокровищ» () — китайская приключенческая комедия режиссёра Стэнли Тонга с Джеки Чаном в главной роли. Сиквел фильма Миф.

Фильм вышел в Китае 28 января 2017 года, в Индии — 3 февраля. Премьера в РФ состоялась 8 мая 2017 года.

Сюжет 
Джек, известный профессор археологии из Музея Терракотовой армии в Сиане, объединяется с молодым индийским профессором Ашмитой из Индийского королевского института музейных исследований Раджастхана, чтобы найти потерянное сокровище Магадхи в Тибете. С помощью современных технологий команда двух профессоров находит сокровище под замёрзшим озером. Однако, их прерывает группа наёмников под руководством Рэндалла, который крадёт сокровище и оставляет учёных умирать. Во время этой неразберихи Джонс, член команды Джека, который считает себя больше охотником за сокровищами, чем археологом, убегает, взяв с собой артефакт с большим бриллиантом. Джеку и Ашмите удаётся вырваться из подземной ледяной пещеры через скрытый под водой проход.

Две недели спустя артефакт с бриллиантом в 212 карат оказывается в Дубае на аукционе. Чтобы спасти свою работу, Джек пытается вернуть артефакт с помощью богатого друга. Джек побеждает на аукционе, но снова вмешивается Рэндалл со своими головорезами. Происходит погоня на скоростных машинах по дорогам Дубая. В конце погони Ашмита перехватывает артефакт и скрывается с ним. Джек отправляется по её следам и узнаёт, что Ашмита — не та, за кого себя выдавала: она не профессор, а наследница королевской семьи Магадхи. Ашмита объясняет, что этот артефакт в их семейных хрониках известен как «Глаз Шивы» и является ключом к спрятанным огромным сокровищам.

Она просит Джека помочь ей найти сокровище и защитить его от попадания в чужие руки. Джек и Ашмита обнаруживают, что артефакт является частью скипетра, который открывает комнату в закрытой части священного храма, построенную с помощью Васту-шастра и астрономических положений того периода. Рэндалл похищает Джека и Ашмиту и требует найти для него сокровище, потому что оно принадлежит его семье. Они находят комнату с загадками, в которой неправильный шаг может стоить жизни.

Герои достигают подземного храма Шивы, сделанного из золота и находящегося рядом с укромным водопадом. Группа Рэндалла начинает доставать драгоценные камни и бриллианты из храмовых украшений и искать сокровища, но обнаруживает, что сокровища, о которых говорилось в легенде, это древние знания о медицине, буддизме и многом другом. В отчаянии Рэндалл пытается всё уничтожить, но Джек, Ашмита и их команда пытаются остановить Рэндалла. В драке Джек, чтобы победить Рэндалла, использует принципы йоги и кунг-фу, и убеждает Рэндалла в огромном значении их открытия. Тем временем группа санньясин спускается через обнаруженный проход, они видят великолепие божества в подземном храме и начинают петь и танцевать от радости. Сражающиеся противники, понимая мелочность своих поступков, перестают драться и присоединяются к выражению счастья.

В ролях

Производство 
В мае 2015 года на пресс-конференции, посвящённой китайско-индийскому сотрудничеству в области киноиндустрии, Джеки Чан заявил, что фильм «Кунг-фу йога» можно считать сиквелом фильма «Миф».
Основные съёмки начались в сентябре 2015 года. Они проходили в Сиане, Дубае, Исландии, Индии и несколько раз в Пекине.

Изначально фильм планировался как совместная китайско-индийская продукция. Однако индийская компания Viacom 18 покинула производство.

В мае 2016 года съёмки закончились и началась стадия постпроизводства.

Выход 
Права на фильм купили прокатчики по всему миру — в Индии, Гонконге, Макао, Сингапуре, Южной Корее, Индонезии, Филиппинах, Тайване, Таиланде, Малайзии, Брунее, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, Мьянме, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Италии, России, Латинской Америке, Турции и Ближнем Востоке.

Саундтрек 

Натан Вонг написал оригинальную музыку. Полный альбом саундтрека был выпущен в 2017 году.

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 48 % на основе 23 рецензий со средним баллом 4,7 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 50 из 100 на основе 9 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 

Фильмы-боевики Китая
Фильмы-боевики Индии
Фильмы-боевики 2017 года
Комедийные боевики
Кинокомедии Индии
Кинокомедии Китая
Кинокомедии 2017 года
Фильмы на языке путунхуа
Приключенческие фильмы Китая
Приключенческие фильмы Индии
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы о катакомбах
Фильмы на английском языке
Фильмы Китая 2017 года
Фильмы Стэнли Тонга